Осопное () — деревня в Сосновоборском сельсовете Светлогорского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 10 км на юго-запад от Светлогорска, в 6 км от железнодорожной станции Светлогорск на линии Жлобин-Калинковичи, в 120 км от Гомеля.

Гидрография 
На юге, востоке и севере мелиоративные каналы связанные через Медведовский канал с сетью каналов Припятской системы.

Транспортная система 
Рядом автодорога Светлогорск — Горки.

В деревне 9 жилых домов (2004 год). Планировка складывается из прямолинейной, короткой улицы, с меридиональной ориентацией. Застройка деревянными домами, усадебного типа.

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с XIX века в Карповицкой волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1930 году организован колхоз.

До 16 декабря 2009 года в составе Печищанского сельсовета; с 16 декабря 2009 года в составе Сосновоборского поселкового Совета депутатов; с 12 декабря 2013 года в составе Сосновоборского сельсовета.

Население

Численность 
 2021 год — 4 жителя

Динамика 
 1897 год — 12 дворов, 69 жителей
 1959 год — 119 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 9 дворов, 12 жителей
 2021 год — 4 жителя

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Светлогорского района (Гомельская область)